Юнг-Штиллинг ():

 Юнг-Штиллинг, Иоганн Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик.
 Юнг-Штиллинг, Элиза (1829—1904) — остзейская художница и педагог.